Bizarre — американський репер, учасник детройтського гурту D12. Нижче наведено його сольну дискографію.

Студійні альбоми

Міні-альбоми

Мікстейпи 
 2007: Hate Music
 2008: Liquor, Weed & Food Stamps
 2012: This Guy's a Weirdo
 2013: Lace Blunts
 2014: Lace Blunts 2
 2015: Dab Life
 2015: Tweek Sity

Сингли

Гостьові появи

1998 
 Da Ruckus за участі Swift, Eye-Kyu та Bizarre — «Paperchase»

1999 
 M.O.B. за уч. Bugz та Bizarre — «She Liked…»
 Paradime за уч. S.U.N., Bugz, Invincible та Bizarre — «Clash of tha Titans»
 S.U.N. за уч. Bizarre, Paradime та Mr. Sinns — «Strategies & Tactics»
 5150 за уч. Bizarre та Bugz — «Dead Beat Dad»

2000 
 Bizarre та F-r-eeze — «Medikationz»
 Telepath Math, Paradime, Bizarre — «Last House on the Left»
 Bizarre та Reg — «I Had a Dream»
 Mountain Climbaz за уч. Bizarre — «RAW»
 Proof, Bizarre, Royce da 5'9" та Lab Animalz — «Da 4 Horsemen»
 Lil Jon & the East Side Boyz за уч. Bizarre, Chyna Whyte, Intoxicated, Loco, Major Payne та Paine — «Shut Down»
 Eminem за уч. Bizarre — «Amityville»

2001 
 Bizarre та Kangol — «My Crew Is the Shit»
 Promatic за уч. Bizarre — «Process of Elimination»

2003 
 King Gordy за уч. Bizarre — «Time to Die»
 Killer Mike за уч. Bizarre — «Creep Show»

2005 
 Hush за уч. Bizarre — «Real TV»
 Bizarre та Dirrty Ratt — «Bitch Niggaz»
 Natasha Bedingfield за уч. Bizarre — «Drop Me in the Middle»
 E.S. Posthumus за уч. DJ Quik та Bizarre — «Rise to Glory»

2007 
 Twiztid за уч. Bizarre — «Wet Dreamz»
 King Gordy за уч. Bizarre — «Squeeze Dat»
 King Gordy за уч. Bizarre — «Cobainiac»
 Fedde Le Grand за уч. King Gordy та Bizarre — «Put Your Hands Up for Detroit»

2008 
 Samuel Victor за уч. Bizarre — «Who the Fuck Are You?»
 Prozak за уч. Bizarre та King Gordy — «Psycho, Psycho, Psycho»
 Grave Plott за участі Bizarre — «Hate Me»
 DJ Clay та Bizarre — «Juggalo»
 Guilty Simpson за уч. Bizarre та King Gordy — «Look Out below»

2009 
 C-Mob за уч. Koopsta Knicca та Bizarre — «Diabolical»
 Sean Strange за уч. Autopsy та Bizarre — «We Get High»
 Killa C за уч. Tech N9ne, Haystak, Spice 1, Bizarre та Skatterman — «6 Ways from Sunday»

2010 
 King Gordy з уч. Bizarre, Prozak та Kehoa — «Dear Mother»
 Sodoma Gomora з уч. Bizarre — «Wierd in Bed»
 J-Ripples з уч. Bizarre — «Sometimes»
 Red Family MC'z з уч. Bizarre — «Be a Legend»
 Kuniva з уч. Bizarre та Big Dame — «The Same Thang»
 Unusual Suspects з уч. Bizarre — «May Day»

2011 
 Bizarre, Hussein Fatal, Gonzoe, Aspects, Macadoshis та Fat Dog — «Murder Gang»
 King Gordy за уч. Bizarre — «Travelin' Man»
 Speedchild за уч. Bizarre — «Hell Bounce»
 Dark Half за уч. King Gordy та Bizarre — «No Regrets»
 Jimmy Hooligan за уч. Bizarre — «Everybody's Gonna Die»
 Will Roush за уч. Bizarre та King Gordy — «Go Europe»

2012 
 CZA за уч. Bizarre — «Du Quebec À Detroit»
 Seven the General за уч. Bizarre та B Down the Boss — «West Side Capital (Im from 7 Mile Remix)»
 Ahren-B за уч. Bizarre — «Limitless»
 B-Lieve за уч. Bizarre, Fury та Lexxi — «I Can Do Anything»
 Staffco за уч. Bizarre — «What We Do»
 Sean Strange за уч. Bizzy Bone, Bizarre, Fury та MadeCipha — «Something Awful»
 Jimmy Donn за уч. King Gordy та Bizarre — «Fall from Grace»
 King Gordy за уч. Bizarre — «Psycho Bill»
 Seven the General за уч. Guilty Simpson та Bizarre — «Detroit City Blues»

2013 
 Psych Ward з уч. Bizarre — «Us vs. Them»
 Reel Wolf Presents: Bizarre, Reef the Lost Cauze, ILL Bill, Slaine, Celph Titled, King Gordy, SID, The Goondox, Apathy, Swifty McVay, Vinnie Paz та Tech N9ne — «The Underworld» (оригінал; ремікси Cold North, Goon Musick, Hell Trap, Slime)
 Rocko з уч. Rick Ross, Future та Bizarre — «You Dont Even Know It» (Remix)

2014 
 Ahren-B з уч. Bizarre та Rukus 100 — «This Is Me»
 Reel Wolf Presents: Luca Mele та Bizarre — «Wastelands»
 Sean Strange з уч. Kuniva, Bizarre, Swifty McVay та Hurley (GTP) — «Red Carpet Creeps»
 Swifty McVay з уч. Bizarre та Kuniva — «MyArmy»

2015 
 Swifty McVay з уч. Kuniva та Bizarre — «Here 2 Party»
 Top Prospect з уч. Arez Cobain, Fury, Swifty McVay, Bizarre, Big Sam та Jodie Rainford — «Groupies»
 Top Prospect з уч. M.I. Nyce, Thisishurley та Bizarre — «No Antidote»

Відеокліпи

Власні 
 «Rockstar»
 «Hip Hop»
 «Fat Boy» (з участю King Gordy)
 «So Hard» (з уч. Monica Blair)
 «Got This Addiction»
 «1980» (з уч. King Gordy)
 «Mic Check»
 «U Remind Me» (з уч. Kron Don)
 «Rap's Finest» (з уч. Kuniva, Seven the General та Royce da 5'9")
 «Believer» (з уч. Tech N9ne та Nate Walka)
 «School Teacher» (з уч. Riodata та Kid Jinx)
 «I Love Canada»
 «Whatcha Smokin On» (з уч. King Gordy)
 «Wild Like Us» (з уч. King Gordy)
 «Here We Go (Off da Chain)»
 «Pussy» (з уч. KB)
 «Down This Road» (з уч. Yelawolf)
 «Bartender» (з уч. Fuzz Scoota та Maestro)
 «Get High»
 «Hey Nicki»
 «Weirdo Movement» (з уч. Gam)
 «My Mom's a Stoner»
 «Justin Bieber» (з уч. King Gordy)
 «Nobody's Smokin freestyle»
 «Snatch Your Carties» (з уч. King Gordy та Calicoe)
 «So Beautiful» (з уч. Nerd Mafia та David Ruffin Jr.)
 «IDWMD»
 «11»
 «Bang on You Niggas» (з уч. King Samson та Big T)
 «Im Trippin Pt. 2» (з уч. Fury)
 «Molly World» (з уч. Riff Raff)
 «I Got an Attitude» (з уч. King Gordy)
 «Man I Love These Strippers»
 «I'ma Rob Him» (з уч. Seven the General)
 «Turn Down for What»
 «Pray for Me»
 «Bitch I'm Gone» (з уч. Big T, Ms Most Hated та Ready Red)
 «Starving Artist» (з уч. Chrispi the Infallible)
 «Cocaine Shades» (з уч. King Gordy)
 «Chant»
 «Dab Life»
 «Never Turn Down»
 «Jack My Dick»
 «Swagg»
 «Juice & Gin»
 «Turnt»
 «Zombies»
 «I Cant Feel My Face»
 «Tweeked Up»
 «Bizarre in Studio Freestyle»
 «Bill Cosby»
 «TweekSity» (з уч. Yung LA)
 «Ghetto Boyz» (з уч. King Gordy та K.B.)
 «Evil World»
 «Out My Mind»

Інших виконавців 
 B-Lieve з участю Bizarre, Fury та Lexxi — «I Can Do Anything»
 Big Tim з уч. Bizarre та Lil Dom — «Paranoid»
 Bizarre, Hussein Fatal, Gonzoe, Aspects, Macadoshis та Fat Dog — «Murder Gang»
 Bizarre, King Gordy, Young Miles та Kuniva — «Where You From»
 Cesare з уч. Orkoh, Bizarre та Jigsaw — «Hello Detroit»
 Danny Diablo з уч. Bizarre та Adlib — «Sleepless»
 Eazy Money з уч. Bizarre, Juney Knottz та Dre Ban — «Untouchable»
 Fiyah Squad Flame Division з уч. Bizarre — «We Bizarre»
 Fury з уч. Bizarre та King Gordy — «Taking Lives»
 Jeremiah Ferguson з уч. Bizarre, JamesMendoza, WesleyWillis та Mastermind — «Whats Right»
 Jimmy Hooligan з уч. Bizarre — «Everybody's Gonna Die»
 MC Tillie з уч. Bizarre — «Reality Check»
 Philly B з уч. Bizarre — «I Know Sosa»
 Redzz з уч. Bizarre — «Psycho»
 Reel Wolf Presents: Bizarre, Reef the Lost Cauze, ILL Bill, Slaine, Celph Titled, King Gordy, SID, The Goondox, Apathy, Swifty McVay, Vinnie Paz та Tech N9ne — «The Underworld»
 Rob Twizz з уч. Bizarre — «I Like Milfs»
 Seven the General з уч. B-Down та Bizarre — «Westside Capital (Im from 7 Mile)»
 SHY & DRS з уч. Bizarre — «Out My Face»
 Snowgoons з уч. Meth Mouth, Swifty McVay, Bizarre, King Gordy та Sean Strange — «The Rapture»
 St. Luke з уч. Bizarre — «Trippy till I D.I.E.»
 Static з уч. Bizarre — «Outcast»

Посилання 

Bizarre
Bizarre